Ganz kan syfta på:
 Ganz, ett efternamn samt personer med namnet
 Ganz in Weiß, en sång skriven av Rolf Arland (musik) och Kurt Hertha (text) och inspelad 1966 av Roy Black
 Ganz (kommun), en kommun i Steiermark, Österrike